Tremblois ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Le Tremblois, im Département Haute-Saône
Tremblois-lès-Carignan, im Département Ardennes
Tremblois-lès-Rocroi, im Département Ardennes